Curvus ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Fulvius Curvus Paetinus, römischer Suffektkonsul 305 v. Chr.
 Lucius Fulvius Curvus, römischer Konsul